D39 steht für:
 HMAS Hobart (D39), Zerstörer der Royal Australian Navy
 HMS Amazon (D39), Zerstörer der britischen Royal Navy
 Wiener Variante (ECO-Code) des Abgelehnten Damengambits, eine Eröffnung des Schachspiels
 „Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane“ (ICD-10-Code), z. B. Blasenmole

D-39 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D-39, deutscher Motorsegler der Akaflieg Darmstadt

D39